Spie est l'acronyme de « Société parisienne pour l'industrie électrique », société existant sous ce nom depuis 1946 et à l'origine filiale de Schneider et Cie fondée au  ; depuis les années 2000, Spie est spécialisée dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des réseaux de communication.
 Spie Batignolles est une société de bâtiment et travaux publics, dont les origines remontent au milieu du , existant sous ce nom depuis 1968, qui a quitté le groupe Spie en 2003, à la suite d’une opération de reprise d'entreprise par ses salariés (RES).
  (SPIE) est aussi une société internationale à but non lucratif ayant pour but la diffusion des connaissances en optique, photonique et imagerie.
 Pour le gouvernement français, le SPIE désigne le .